Jean Gougeon (général)
 Jean Gougeon (prêtre)